Луис Алберто да Силва Лемос (; , более известный под именами Луизиньо Лемос () и Луизиньо Томбо ()) — бразильский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории клуба «Америка» — 311 мячей. Помимо «Америки», выступал за команды «Фламенго», «Интернасьонал», «Ботафого», «Лас Пальмас», «Палмейрас», «Ферровиария», «Американо», а также клубы Катара и Мексики. Дважды лучший бомбардир чемпионата Рио. После окончания карьеры футболиста тренировал команды низших дивизионов Бразилии и Катара.

Брат двух других футболистов — Сезара Малуко и .

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Гуанабара: 1974
 Обладатель Трофея Рио: 1982

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Рио-де-Жанейро: 1974 (20 голов), 1983 (22 гола)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на futpedia
 Профиль на americafootballclub.com
 Профиль на Флапедии
 Выступления за «Фламенго»
 Статья на miltonneves.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Америка» Рио-де-Жанейро
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Интернасьонал»